Le Choix de... (Screen Directors Playhouse), série télévisée américaine diffusée entre 1955 et 1956 ;
 Le Choix (الاختيار), film égyptien réalisé par Youssef Chahine, sorti en 1971 ;
 Le Choix, film franco-belge de Jacques Faber sorti en 1976 ;
 Le Choix, trente-troisième épisode de la saison 5 de Sous le soleil diffusé en 2000 ;
 Le Choix (The Cat's in the Bag), deuxième épisode de la saison 1 de Breaking Bad diffusé en 2008 ;
 Le Choix (Triangles), dix-septième  épisode de la saison 3 de Private Practice diffusé en 2010 ;
 Le Choix (The Choice), roman court de Paul J. McAuley paru en 2011.

Voir aussi 
 Choix
 Un choix